Пилюк — українське прізвище. Жіноча форма — Пилюк.

Відомі носії 
 Пилюк Мусій Прокопович (роки життя невідомі) — один з лідерів кубанського козацького повстанського руху в 1920—1921 рр.
 Пилюк Олег Миколайович (1993—2022) — старший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки